Jacop Derwig, né le  à La Haye, est un acteur néerlandais.

Vie privée 
Depuis 2003, il est marié avec l'actrice néerlandaise, Kim van Kooten.

Filmographie

Cinéma et téléfilms 
 1996 : La Robe, et l'effet qu'elle produit sur les femmes qui la portent et les hommes qui la regardent de Alex van Warmerdam : Koerier
 1998 :  de Boris Paval Conen
 2000 :  de Jean Van de Velde : Patrick
 2001 :  de Nanouk Leopold : Peer
 2001 : Zus et Zo de Paula van der Oest : Nino
 2002 :  de Willem van de Sande Bakhuyzen : Dennis Krol
 2003 : Grimm de Alex van Warmerdam : Jacob
 2005 :  de Dana Nechushtan
 2008 :  de Paula van der Oest : Jacob
 2012 :  de Joram Lürsen : Dick Tasman
 2013 :  de Menno Meyjes : Paul
 2013 :  de Jim Taihuttu : Social worker
 2015 :  de Joram Lürsen : Anijs
 2017-2018 :  de Frank Ketelaar
 2018 : Le Banquier de la Résistance de Joram Lürsen : Gijs van Hall

Notes et références

Liens externes 
 

Naissance en juillet 1969
Naissance à La Haye
Acteur néerlandais du XXe siècle
Acteur néerlandais du XXIe siècle